

События 
 Консулы имп. Констанций II (III раз) и имп. Констант I (II раз).
 Проконсул Константинополя — Александр.
 Большое землетрясение на Кипре.
 342—346 — Епископ Константинополя Македоний I (+364).
 342—344 — Епископ Антиохии Стефан I.
 Муюны разгромили Корею.

Родились 
 Фэй-ди, одиннадцатый император империи Цзинь

Скончались 
 26 июля — Чэн-ди (Восточная Цзинь), седьмой император империи Цзинь.
 Вртанес I — армянский католикос.
 Рескупорид VI — царь Боспора.

См. также